Plaats in Indonesië
 Gejagan (Ngadirejo), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Gejagan (Loceret), een plaats in het regentschap Nganjuk van de provincie Oost-Java
 Gejagan (Pakis), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java